Morey puede referirse a:

Topónimos
Morey
Bourguignon-lès-Morey
Morey-Saint-Denis
La Roche-Morey

Apellido
Guillermo Morey, escultor del siglo XIV.
Segismundo Morey Andreu, militar de la guerra de Independencia.
Jaime Morey, cantante.
Sandra Morey, cantante, hija del anterior.
Eve Morey, deportista.
Morey Amsterdam, actor.
Miguel Morey, profesor.